Andreas Nygaard (ur. 22 listopada 1990) – norweski biegacz narciarski. Trzykrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

Kariera 
Specjalizuje się w biegach długodystansowych. Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2011 roku. W 2017 zwyciężył w długodystansowych biegach La Sgambeda, Kaiser-Maximilian-Lauf oraz Vasaloppet China. Największe sukcesy w dotychczasowej karierze odniósł w 2018 roku, zwyciężając w maratonach-klasykach: Biegu Wazów oraz Birkebeinerrennet. W 2018 i 2019 roku zwyciężył również w fińskim maratonie Ylläs-Levi. Poza tym w latach 2017-2019 triumfował w biegu Nordenskiöldsloppet rozgrywanym na dystansie 220 km.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 17.
 sezon 2015/2016: 12.
 sezon 2016/2017: 3.
 sezon 2017/2018: 2.
 sezon 2018/2019: 1.
 sezon 2019/2020: 1.
 sezon 2021: 7.
 sezon 2021/2022: 1.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990